Fattorini ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Fattorini (* 1952), italienische Historikerin
 Gabriele Fattorini (1570–1615), italienischer Komponist